L'edizione 2016-2017 della Football League Championship è stata la 114º edizione del campionato di calcio inglese di seconda divisione, il ventiquattresimo sotto il formato attuale.

Avvenimenti

Cambiamenti di squadra dalla scorsa stagione

Dalla Championship 

Promosse in Premier League
 
 
 

Retrocesse in League One

In Championship 

Retrocesse dalla Premier League
 
 
 

Promosse dalla League One

Squadre partecipanti 

Come nelle precedenti annate, le squadre che partecipano alla Football League Championship sono 24, di cui 18 hanno già partecipato all'edizione della stagione precedente, tre squadre sono invece state retrocesse dall'ultima stagione di Premier League, mentre altre tre sono state promosse dalla League One.

La Championship è ancora il primo campionato di secondo livello d'Europa, infatti le squadre che compongono il campionato possono vantare prestigiose vittorie nazionali:  33 campionati, 37 Coppe d'Inghilterra, 19 Coppe di Lega e ben 3 Champions League, vinte dall'Aston Villa e dal leggendario Nottingham Forest di Brian Clough.

Allenatori, capitani e primatisti

Classifica finale

Fonte: 

Legenda:
       Ammesse alla Premier League 2017-2018
  Ammesse ai play-off per un posto in Premier League 2017-2018
       Retrocesse in Football League One 2017-2018

Note:
 Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
  ,  e, dopo i play-off,  promossi in Premier League 2017-2018.
  ,  e  retrocessi in Football League One 2017-2018.

Play-off 
Tabellone

Semifinali 

|}

Finale

Risultati

Classifica in divenire

Note

Voci correlate
 Football League
 Football League Championship
 Premier League 2016-2017
 Football League One 2016-2017

Collegamenti esterni 
  Football League Championship - Sito ufficiale

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
2016-2017